Тимир Алексеевич Пине́гин (, Москва — ) — советский яхтсмен, первый чемпион Олимпийских игр по парусному спорту в СССР, победитель чемпионатов Европы и Северной Африки, заслуженный мастер спорта СССР (1960), почётный президент «Фонда возрождения культуры парусного спорта», основатель системы дополнительного образования юношей «Парусная Академия».

16-кратный чемпион СССР:
 «Звёздный» — 13 титулов: 1953—1962, 1964—1965, 1969
 «Солинг» — 3 титула: 1970, 1972—1973

Биография 

Родился в Москве в семье студентов.  Его дед, , был известным профессором психиатрии . 

Отец Тимира - Алексей Дмитриевич Пинигин родился в 1903 году в первом Мельжехсинском наслеге Мегино Кангаласского улуса Якутской АССР, по национальности якут. Окончил Институт народов Севера и филологический факультет МГУ. Был репрессирован в предвоенные годы. Воевал на Ленинградском фронте в качестве снайпера. Погиб 15 января 1944 года при прорыве блокады Ленинграда.
 
Мама Пинегина Т.А. - Александра Аристарховна Ильина (1906-1984?) была разносторонне одарённой женщиной, занималась водно-моторным и стрелковым спортом, хорошо рисовала. Имела степень кандидата физико-математических наук, работала аналитиком-органиком.

Тимир Пинегин является первым олимпийским чемпионом из якутов, на малой родине его именем назван спортивный зал в мегинском селе Хоробут и спортивный комплекс "Парус" в поселке городского типа Нижний Бестях.

Выступал за ЦСК ВМФ.

Принимал участие в шести Олимпиадах: 
 1952 -- "Звёздный", рулевой запасного экипажа
 1956 — «Звёздный», рулевой (матрос — Фёдор Шутков) — 8 место
 1960 — «Звёздный», рулевой (матрос — Фёдор Шутков) — 1 место
 1964 — «Звёздный», рулевой (матрос — Фёдор Шутков) — 5 место
 1968 — «Звёздный», рулевой (матрос — Фёдор Шутков) — 16 место
 1972 — , рулевой (шкотовые -  (1939—1987) и ) - 7 место. Причём Пинегин в этой дисциплине выиграл в очном поединке у четырёхкратного олимпийского чемпиона Пауля Эльвстрема.

В 1964 году окончил школу тренеров при ГЦОЛИФК. Член КПСС с 1969 года.

В качестве тренера готовил сборную Грузии, трудился в ЦСО «Водник», а с 1980 по 1988гг., был Государственным тренером по парусному спорту в Госкомспорте СССР. В статусе члена международного жюри Пинегин участвовал ещё  в двух Олимпиадах: в 1984 году в Лос-Анджелесе, и в 1988 году в Сеуле.

Увлекался горными лыжами. Входил в Сборную СССР по горнолыжному спорту в конце 40-х годов ХХ-го века.

Награждён Национальной премией "Яхтсмен года-2009"

Награждён орденом «Знак Почёта» (1960) и медалями.

Умер 31 января 2013 года, что указано в том числе на могиле. В БРЭ указана дата 30 января. Похоронен на Ваганьковском кладбище, участок 44.

Звания 
 Заслуженный мастер спорта СССР (1960).
 Почетный член Нью-Йоркского, Чикагского, Темзенского, Испанского Королевского, Генуэзского, Французского, Неаполитанского и Хельсинкского яхт-клубов.
 Почетный Командор детского яхт-клуба «Пионер» (г. Москва).

Библиография 
 
 
 Пинегин Т. А., Лобач-Жученко Б. Б.//Яхта и буер — Москва : Воениздат, 1965. — 150 с.

Семья 
 Супруга — Галина Ильинична Железнова (3 апреля 1927 — 25 марта 2022)
 Дочь — Елена, родилась в 1955 году

Примечания

Литература 
 
  
 
 Тимир Пинегин/Эти вечные паруса — "Катера и яхты" — №2 (102) — 1983 — с. 36-39.

Ссылки 
 
 Полная биографическая статья на старом сайте ВФПС 
 85 лет Тимиру Алексеевичу Пинегину 
 50 лет с момента первой победы на Олимпийских Играх 
 Памяти Тимира Пинегина на сайте Международной Ассоциации класса «Звёздный»
 

Яхтсмены СССР
Чемпионы СССР по парусному спорту
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по парусному спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1956 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1960 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1964 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1968 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1972 года
Спортсмены Москвы
Авторы книг о спорте
Тренеры по парусному спорту СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Члены КПСС